Трегуб — українське і російське прізвище. Походить від прізвиська людини з подвійною від народження, або розсіченою губою. За іншою версією — Тре́губ (наголос у першому складі) — людина, яка тре губи, жест при розмові, коли є що сказати.

Відомі носії 

 Трегуб Валентина ( 1977) — колишня українська плавчиня, яка виступала в спринті вільним стилем.
 Трегуб Євген Захарович (1920—1984) — український радянський живописець, графік. Народний художник УРСР.
  ( 29 червня 1970) — к.т.н., д.е.н, професор Фінансового Університету.
 Трегуб Леонід Іванович (* 1940) — голова Асоціації прибалтійських українців м. Клайпеда, член ради національних громад.
 Трегуб Микола Іванович (1943—1984) — український художник-новатор, яскравий представник постмодернізму в Україні.
 Трегуб Семен Адольфович (1907—1975) — радянський літературний критик.

Примітки

Див. також 
 Тригуб
 Трегубов
 Трегубова